Титулы го в Южной Корее — звания, присуждаемые сильнейшим корейским го-профессионалам за определённые спортивные достижения. В процессе соревнований применяются различные системы проведения розыгрышей титулов.

Текущие титулы

Основные 
 Кубок GS Caltex (GS Caltex Cup) — титул, спонсируемый компанией GS Caltex. Призовой фонд турнира составляет 50000000 вон/$51000. Текущим обладателем титула является Пак Чжон Хван.
 Куксу (кор. 국수전) — титул, спонсируемый изданием Far East Daily News и компанией The Dong-a Ilbo. Название титула приблизительно означает «национальное сокровище» или лучший игрок страны. титул неофициально считается самым престижным в Южной Корее. Призовой фонд — 40000000 вон/$42500. Текущим обладателем является Чхве Чхолхан.
 Мёнин (кор. 명인전) — титул, спонсируемый компанией Kangwon Land Corporation. Призовой фонд составляет 30000000 вон. Мёнин является аналогом японского титула мэйдзин; название титула обозначает «Мудрый». Текущим обладателем титула является Пак Ён Хун.
 Кубок Сибдан (кор. 십단전; англ. Sibdan Cup) — титул, спонсируемый компанией Wonik Corporation. Призовой фонд составляет 25000000 вон/$26000.
 Кубок Prices Information (Prices Information Cup) — титул, спонсируемый компанией Korean Prices Information Foundation. Розыгрыш титула происходит в партиях на быстром контроле времени (10 минут основного времени + 60 секунд на ход). Призовой фонд составляет 22000000 вон/$23000. Текущим обладателем титула является Ли Седол.
 Чхонвон (кор. 천원전) — титул, спонсируемый организациями Sports Korea, Far East Pharmaceuticals и Daily Economic Newspaper, являющийся аналогом японского титула Тэнгэн. Призовой фонд составляет 20 000 000 вон/$17 000. Текущим обладателем титула является Чхве Чхолхан.

Малые 
 Кубок Maxim — титул, спонсируемый Baduk TV и Dong Suh Foods. Призовой фонд составляет 15 000 000 вон/$16 000. Текущим обладателем является Пак Ён Хун.

Быстрое го 
 Кубок Electron-Land — титул, спонсируемый Korean Economic News, Baduk TV, и Cyber Kiwon. Призовой фонд составляет 40 000 000 вон/$42 500.
 Кубок KBS — титул, проводимый KBS по олимпийской системе. Призовой фонд составляет 20 000 000 вон/$21 000. Текущим обладателем является Пак Ёнхван.

Ранее существовавшие титулы 
 Ванви (кор. 왕위 «Трон го»)
 Кубок Baccus
 Пэдалван (кор.)
 Чхэкови
 Киван
 Кубок KT
 Кубок KTF
 Кубок MBC TV
 Кубок LG Refined Oil
 New Pros Strongest
 Кубок Пхэдал
 Пхэван
 Кубок SBS TV
 Тэван
 Кисон — аналог японского титула кисэй. Призовой фонд составлял 18000000 вон/$19000.
 Кубок BC Card — титул, спонсировавшийся Sports Korea и BC Card. Призовой фонд составлял 20000000 вон/$21000.
 Кубок SK Gas — турнир, спонсировавшийся компанией SK Gas. Призовой фонд титула составлял 10000000 вон/$8500.
 Кубок Osram
 Кубок Ch’eongpung
 Кубок Yeongnam Ilbo

Женские титулы 
 Женский Куксу — титул, спонсируемый изданием Korean Daily News. Призовой фонд — 10000000 вон/$10500. Текущей обладательницей титула является Жуй Найвэй.
 Женский Мёнин — титул, спонсируемый компанией Lami Cosmetics. Призовой фонд — 8000000 вон/$8500. Текущей обладательницей титула является Жуй Найвэй.
 Женский Кисон. Текущая обладательница — Ким Юн Ён.

Игроки с наибольшим количеством титулов

Примечания 

Титулы го
Соревнования по го в Республике Корея